15-та дивізія — найменування дивізії в збройних силах різних держав.

Кавалерійські дивізії

СРСР 
 15-та гвардійська кавалерійська Мозирська Червонопрапорна ордена Суворова дивізія — кавалерійська дивізія РСЧА.

Російська імперія 
 15-та кавалерійська дивізія (Російська імперія) — кавалерійська дивізія Російської імператорської армії.

Моторизовані дивізії

СРСР 
 15-та моторизована дивізія (СРСР) — моторизована дивізія РСЧА з 1941 року.

Піхотні дивізії

Німеччина 
 15-та авіапольова дивізія (Третій Рейх) — піхотна дивізія Вермахту в 1942—1943 роках.
 15-та піхотна дивізія (Третій Рейх) — піхотна дивізія Вермахту в 1934—1945 роках.
 15-та гренадерська дивізія СС (1-ша латвійська) — піхотна дивізія Ваффен-CC в 1943—1945 роках.

Російська імперія 
 15-та піхотна дивізія (Російська імперія) — піхотна дивізія Російської імператорської армії в 1831—1918 роках.

СРСР 
 15-та стрілецька дивізія (РСЧА) — піхотна дивізія РСЧА в 1919—1957 роках.
 15-та гвардійська Харківсько-Празька ордена Леніна двічі Червонопрапорна орденів Суворова і Кутузова стрілецька дивізія — піхотна дивізія РСЧА в 1942—1991 роках.

Танкові дивізії

Німеччина 
 15-та танкова дивізія (Третій Рейх) — танкова дивізія Вермахту в 1940—1943 роках.
 15-та панцергренадерська дивізія (Третій Рейх) — танкова дивізія Вермахту в 1943—1945 роках.

СРСР 
 15-та танкова дивізія (СРСР) — танкова дивізія РСЧА в 1940—1941 роках.
 15-та гвардійська танкова Мозирська Червонопрапорна ордена Суворова дивізія — танкова дивізія РСЧА.